Бычков, Василий:
 Бычков, Василий Владимирович (род. 1958) — архитектор, основатель и генеральный директор компании «Экспо-Парк»
 Бычков, Василий Павлович (1902—1991) — советский учёный, специалист в области электропривода.